Michael Coleman puede referirse a:

 Michael Coleman (n. 1973), actor canadiense y voz de diversos personajes de animé.
 Michael Coleman (n. 1946), escritor británico.
 Michael Coleman (n. 1975), beisbolista estadounidense.
 Michael Coleman (1902–1969), obispo anglicano.
 Michael Coleman (1956-2014), guitarrista de blues estadounidense.
 Michael Coleman (n. 1962), hurler irlandés retirado.
 Michael Coleman (1891–1945), violinista irlandés-estadounidense.
 Michael B. Coleman (n. 1954), político estadounidense, alcalde de Columbus, Ohio.